Esta é a lista de jogos criados para o PlayStation Portable, o primeiro console de videogame portátil da Sony. Jogos em desenvolvimento ou já lançados estão listados aqui.

Legenda: TBA - To Be Announced (A Ser Anunciado - jogo que ainda não tem data de lançamento definida)

Lista de jogos

Ver também 
 Lista de jogos para PlayStation Vita
 Lista de jogos para Nintendo DS

 
P